Oštro lahko pomeni:
 oštro, jadranski veter,
 Oštro, slovenski preiskovalno-novinarski spletni medij.